Dit is een lijst van militaire begraafplaatsen in België. De lijst omvat ook oorlogsgraven op gemeentelijke burgerlijke begraafplaatsen en kerkhoven en grafperken die zijn ingericht op burgerlijke begraafplaatsen of als uitbreiding op burgerlijke begraafplaatsen.

Opmerkingen:
 De nationaliteit geeft bij militaire begraafplaatsen aan van welk land de begraafplaats is, ook al kunnen daar soms enkele gesneuvelden van een andere nationaliteit zijn bijgezet. De aanduiding "Brits" wordt gebruikt voor begraafplaatsen van het Britse Gemenebest, onderhouden door het CWGC. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen Britse, Australische, Nieuw-Zeelandse, Canadese of Zuid-Afrikaanse gesneuvelden. Voor burgerlijke begraafplaatsen wordt gewoon de nationaliteit van de militaire graven aangegeven.
 De graven van het Britse Gemenebest die zich op Belgische militaire begraafplaatsen en op burgerlijke begraafplaatsen bevinden én de Poolse militaire begraafplaats te Lommel, worden beheerd door het Belgische Ministerie van Defensie. Bij burgerlijke begraafplaatsen waar ook Britten liggen, wordt ook de Engelstalige naam uit de CWGC-registers gegeven.
 De kolom conflict geeft aan in welke oorlog de meeste soldaten sneuvelden. Wanneer slechts een of enkele soldaten uit een andere oorlog zijn bijgezet op een begraafplaats van bepaald conflict zijn, wordt dit niet aangeduid.
 De aantallen gesneuvelden zijn niet noodzakelijk helemaal exact. De aantallen verschillen soms in verschillende bronnen en registers, omdat bronnen soms anders omgaan met gesneuvelden die al dan niet geïdentificeerd zijn, gesneuvelden van andere conflicten, gesneuvelden van andere nationaliteiten, enz... Bovendien worden nog jaarlijks stoffelijke resten gevonden of geïdentificeerd, die soms worden bijgezet op een bestaande begraafplaats.

Externe links
 Lijst van de Belgische militaire begraafplaatsen, de militaire graven op gemeentelijke begraafplaatsen en de Commonwealth-zerken ten laste van België: per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 Naamlijsten van de Belgische militaire begraafplaatsen en van de belangrijkste militaire ereperken op burgerkerkhoven.
 Locatie van begraafplaatsen in Europa waar zich Belgische oorlogsgraven bevinden.
 Het aantal Belgische militairen gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog.
 Sneuvelen, begraven & herdenken tijdens en na WO I.
 In het kader van het herdenkingsprogramma 100-jaar Eerste Wereldoorlog: beeldverslag van een onderhoudsdemonstratie van Defensie op de Belgische militaire begraafplaats van Leopoldsburg en representatief voor het onderhoud van de andere militaire begraafplaatsen (vier pagina's).

 
Militaire
Belgie